Hautes Études ("altos estudios" en lengua francesa) es la denominación de varias instituciones dentro de la educación superior en Francia, fundadas desde mediados del siglo XIX. Entre otras están:

 École Pratique des Hautes Études (Escuela Práctica), fundada en 1868
 Institut des hautes études scientifiques (estudios científicos ciencia)
 Hautes Études-Sorbonne-Arts et Métiers (Sorbona, Artes y oficios)
 École des Hautes Études Commerciales (Estudios comerciales, ciencias empresariales)
 Ecole de Hautes Études Commerciales du Nord (del Norte)
 École des Hautes Études en Sciences Sociales (Ciencias Sociales)
 Institut de hautes études internationales (estudios internacionales)
 Institut des hautes études cinématographiques (estudios cinematográficos, cinematografía)

Educación en Francia